Оста́пов — русская фамилия. Известные носители:

 Остапов, Алексий Данилович (1930—1975) — профессор Московской духовной академии, протоиерей.
 Остапов, Вадим Григорьевич (1935—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Остапов, Даниил Андреевич (1894—1975) — личный секретарь и келейник Патриарха Алексия I.

См. также 
 Остапович
 Астапов